Einar Olsen er navnet på flere personer:

 Einar Olsen (maler) (1876-1950) – dansk maler (Einar Hugo Olsen)
 Einar Olsen (fodboldtræner) (født 25. juni 1922) - dansk fodboldspiller og fodboldtræner
 Einar Olsen (filmfotograf) (1885-1966) – dansk filmfotograf (Einar Olof Olsen)
 Einar Olsen (gymnast) (1893-1949) – dansk gymnast (Peter Einar Olsen)